Суперкубок Мальти з футболу 2022  — 36-й розіграш турніру. Матч відбувся 8 грудня 2022 року між чемпіоном Мальти Гіберніанс та володарем кубка Мальти клубом Флоріана.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2022
Мальта
Грудень 2022
2022 у мальтійському спорті